William Davis peut désigner :
 William Moore Davis (1829-1888) peintre américain ;
 William Morris Davis (1850-1934), géographe américain ;
 William Grenville Davis, dit Bill Davis (1929-2021), premier ministre de l'Ontario (1971-1985) ;
 William B. Davis (1938-), acteur canadien.